Schicksal – film del 1925 diretto da Felix Basch
 Destino (Schicksal) – film del 1942 diretto da Géza von Bolváry